2 miejscowości w Polsce:
 Beniaminów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Beniaminów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt